Una riada o avenida de agua, también conocida como crecida de un río o aguas altas es la elevación del nivel de un curso de agua significativamente mayor que el flujo medio de este.

Riadas

 Riada de Salamanca de 1626;
 Riada de Murcia de 1879;
 Riada de Málaga de 1907;
 Riada de Valencia de 1957;
 Riada del Vallés de 1962;
 Riada de Murcia de 1973;
 Riada de Biescas de 1996;
 Riada de Tenerife de 2002;
 Riada del Reino Unido de 2007;
 Riada de Cerdeña de 2013.

Otras acepciones

 Dal Riada, antiguo reino del norte de Irlanda;
 La riada, obra de teatro de Julia Maura.
 Seán Ó Riada (1931—1971), compositor y líder musical irlandés.